Чорна крига:

 Чорна крига (фільм, 1992)
 Чорна крига (фільм, 2007)